

Brasil 
Geografia
 Sertania
 Sertão nordestino
 Povo sertanejo
 Dialeto sertanejo

Música
 Música sertaneja — gênero musical brasileiro
 Sertanejo universitário — subgênero do sertanejo

Literatura
 O Sertanejo — romance de José de Alencar

 Caipira — morador da roça ou do Sertão

Desambiguações de literatura
Desambiguações de música